FAM47E-STBD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 393 амінокислот, а молекулярна маса — 45 662.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки